La passione di nostro signore Gesù Cristo (Italienisch für „Die Passion unseres Herrn Jesus Christus“) steht für
 La passione di Gesù Cristo, Oratorienlibretto von Pietro Metastasio
 La passione di nostro signore Gesù Cristo (Salieri), Vertonung von Metastasios Libretto durch Antonio Salieri